Alegerile legislative din Ungaria din 2022 au avut loc loc pe 3 aprilie 2022 pentru alegerea Adunării Naționale, iar în aceeași zi a avut loc și un referendum.

Sistem electoral 
Cei 199 de membri ai Adunării Naționale vor fi aleși prin două metode; 106 vor fi aleși în circumscripțiile cu un singur membru prin votul trecut, iar restul de 93 aleși dintr-o singură circumscripție națională prin reprezentare proporțională. Pragul electoral este de 5%, cu toată că acesta crește la 10% pentru coalițiile formate din două partide și la 15% pentru coalițiile formate din trei sau mai multe partide. Locurile sunt alocate folosind metoda D'Hondt.

Fundal

Crearea unei liste comune de opoziție 
La alegerile locale din 2019, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului, Dialogul și numeroase alte partide sau candidați independenți, au intrat în cursă pe liste comune. A permis partidelor de opoziție să câștige majoritatea în Adunarea Generală din Budapesta și în unele dintre celelalte orașe mari din Ungaria.

La 14 august 2020, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului, MLP, UK și Dialogul au decis să depună candidați în comun în toate cele 106 circumscripții din Ungaria și să lanseze un program comun pentru alegeri.

La 15 noiembrie 2020, Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului și Dialogul au căzut la un acord de a avea un candidat comun pentru postul de Prim-ministru, care să fie selectat la alegerile primare. Se așteaptă ca candidatul să fie selectat până la 23 octombrie 2021.

La 20 decembrie 2020,  Coaliția Democrată, Jobbik, LMP, MSZP, Mișcarea Impulsului și Dialogul au decis să candideze împreună pe o listă comună (fără nume până acum), consolidându-și alianța electorală. Liderii partidelor respective au semnat, de asemenea, o declarație care conține condițiile cooperării lor, intitulată „Korszakváltás Garanciái”. (traducere literală: „Principii pentru guvernarea Ungariei după 2022”).

Partide și coaliții 
Următoarele partide sunt reprezentate în Adunarea Națională sau sunt de obicei incluse în sondajele de opinie publică:

Sondaje de opinie

Grafic

Listele Opoziției Unite

Liste individuale

Rezultate

Prezența

Rezultate pe partide

Urmări 
Premierul în exercițiu Viktor Orbán și-a declarat victoria în seara de duminică, rezultatele parțiale arătând că Fidesz conducând votul cu o marjă largă. Adresându-se susținătorilor săi după afișarea rezultatelor parțiale, Orban a spus: ”Am câștigat o victorie atât de mare încât o puteți vedea de pe lună, și cu siguranță se poate vedea și de la Bruxelles”. Liderul opoziției Peter Marki-Zay și-a recunoscut înfrângerea la scurt timp după discursul lui Orban. Reuters a descris asta ca fiind ”o victorie zdrobitoare”.

Alegerile au fost prezise a fi mai strânse decât în anii anteriori, dar Fidesz a deținut încă un avans de 5-6 puncte procentuale în sondajele care au condus la vot. OSCE a desfășurat o misiune completă de monitorizare a votului. În timp ce Orbán se pregătește de un al patrulea mandat consecutiv, rezultatele preliminare au arătat că partidul său Fidesz este pregătit să depășească sondajele, să-și păstreze supermajoritatea și să controleze 135 de locuri din parlamentul cu 199 de locuri, cu mult înaintea alianței de opoziție Uniți pentru Ungaria, care urma să câștige 56 de locuri după ce au fost numărate 98% din voturi. Marea surpiză a fost Mi Hazánk, care a reușit să câștige 7 locuri și să intre pentru prima oară în parlament.

Orbán a fost felicitat de președintele rus Vladimir Putin, președintele ceh Miloš Zeman, Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului în Italia și fost premier al Italiei, Hunor Kelemen, liderul din România al UDMR și vicepremier, Nigel Farage, fostul lider al partidului britanic Brexit Party, Marine Le Pen, liderul partidului Adunarea Națională din Franța, și de partidul spaniol Vox.

La două zile după alegeri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a anunțat că, Comisia a decis tăierea fondurilor alocate către Ungaria. Guvernul maghiar a criticat decizia luată de Comisie și a declarat că asta este o încercare ”de pedepsire a votanților din Ungaria”.

Referințe 

Alegeri în Europa
Alegeri în Ungaria
2022 în Europa